Яремич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Яремич, Степан Петрович (1869—1939) — российский и советский искусствовед и художник.
 Яремич, Фабиан Матвеевич (1891—1958) — белорусский общественно-политический деятель, посол Польского Сейма.

См. также 
 Яремичи — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области Украины.